Grand hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Grand (Vosgos), población y comuna en el departamento de Vosgos (Francia).
 Condado de Grand (Colorado), Estados Unidos.
 Condado de Grand (Utah), Estados Unidos.

Estaciones de metro
 Grand (línea Roja) del Metro de Chicago.
 Grand (línea Azul) del Metro de Chicago.
 Grand (Metro de Los Ángeles), estación en la línea Azul.

Música
 Grand (álbum de Matt & Kim), álbum de la banda estadounidense Matt & Kim.